Enanatum I () foi o quarto rei da primeira dinastia de Lagas, sendo filho de Acurgal e irmão e sucessor de Eanatum. Embora ele tenha adotado o título de "patesi", que também atribui a seu pai, era permitido que seus subordinados se referissem a ele sob o título de "lugal".

Família 

Enanatum teve um filho chamado Meanesi, conhecido por dedicar uma estátua pela vida de seu pai e sua mãe. Ele tem dois outros filhos, Lumatur e Entemena, e este último o sucedendo ao trono. Sua esposa chamava-se Asumém.

Reinado

Conflitos 
Durante seu reinado, havia sinais de inquietação na frouxa confederação de estados, então, criando a revolta de Uma. O exército daquela cidade marchou e tomou posse à força da planície de que Eanatum se apropriara, removendo e destruindo os marcos e desafiando a supremacia do estado soberano. Porém, a força de Lagas derrotou os soldados de Uma, mas parece ter feito pouco mais do que conter suas tendências agressivas. Enanatum conseguiu deter a invasão de Uma, mas não reduziu a cidade à sujeição total.

Projetos de renovação 

Enanatum fez uma série de projetos para renovar templos. Um pequeno cone de argila encontrado em Ur diz: 

Além de Ibigal, o rei de Lagas restaurou os templos de Ninguirsu, Amagestinana e um igual de Hendursague.

Árvore genealógica 
Abaixo, segue a árvore genealógica dos primeiros monarcas de Lagas, de acordo com o antropólogo George A. Dorsey:

Ver também 

 Lagas
 Lista dos reis da Suméria

Bibliografia 

 

 

 

Reis de Lagas
Reis da Suméria